Cordillera (geografie), in de geografie en geomorfologie meestal een enkele, lange en aaneengesloten bergketen of een groep bij elkaar behorende bergketens, bekkens en plateaus boven een convergente plaatgrens, aan de rand van een continent

Ander geografische entiteiten met het woord in de naam:
Cordillera Administrative Region, een regio van de Filipijnen
Cordillera (Bolivia), een provincie van Bolivia
Cordillera (Chili), een provincie van Chili
Cordillera (departement), een departement van Paraguay